Die Abkürzung FPF steht für:
 Federação Portuguesa de Futebol, den Dachverband der portugiesischen Fußballvereine
 Federación Peruana de Fútbol, den Dachverband der peruanischen Fußballvereine
 in Brasilien:
 Federação Paulista de Futebol, Fußballverband von São Paulo
 Federação Paranaense de Futebol, Fußballverband von Paraná
 Federação Pernambucana de Futebol, Fußballverband von Pernambuco
 Federação Paraibana de Futebol, Fußballverband von Paraíba
 Federação Paraense de Futebol, Fußballverband von Pará
 Federación Puertorriqueña de Fútbol, der Fußballverband von Puerto Rico
 Fédération protestante de France, der Verband der protestantischen Kirchen Frankreichs
 Freedom of the Press Foundation, gemeinnützige Organisation zur Stärkung unabhängigen Journalismus

Ferner bezeichnet FPF:
 einen 1958 entstandenen Formel-2- und Formel-1-Motor des britischen Herstellers Coventry Climax, den Coventry Climax FPF
 Fake President Fraud, eine cyberkriminelle Betrugsmasche, siehe CEO Fraud

FPF